Purgatorio ima više značenja:
 Purgatorio, Frosinone
 Purgatorio, Salerno
 Purgatorio, Trapani